Corrimão pode referir-se a:
 Balaustrada - tipo específico de balaustrada, especialmente, mas não só, em escadas.
 Palangre - regionalismo típico de Nazaré, Portugal, para designar o aparelho de pesca também conhecido como palangre.

de:Geländer
es:Barandilla